Ibn Assàkir fou el nom amb què foren coneguts diversos membres de la família Banu Assàkir, notables de Damasc, entre aquests destaquen:

 Al-Hàssan ibn Híbat-Al·lah, gramàtic i jurista, mort el 1125
 As-Sàïn Híbat-Al·lah ibn al-Hàssan (mort el 1168), eminent jurista, fill de l'anterior
 Muhàmmad ibn al-Hàssan, germà petit de l'anterior, cadi de Damasc
 Thíqat-ad-Din Abu-l-Qàssim Alí ibn Abi-Muhàmmad al-Hàsan ibn Híbat-Al·lah ibn Abd-Al·lah ibn al-Hussayn ad-Dimaixqí aix-Xafií al-Hàfidh (1105-25 de gener de 1176), historiador de Damasc

Bibliografia 
 Enciclopèdia de l'Islam, volum III, pag. 736 i 737
 Biografia de l'imam Thikat al-Din Abu l-Kasim Ibn Asakir (at-tawhid.net) 

Historiadors sirians